Die Volvo Motor City Open 2004 fanden vom 5. bis 10. Oktober 2004 in Detroit, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 31.500 US-Dollar dotiert.

Vorjahressieger Jonathon Power schied im Halbfinale verletzungsbedingt gegen Grégory Gaultier aus. Gaultier gewann auch das anschließende Endspiel, in dem er Olli Tuominen mit 11:4, 12:10, 3:11 und 11:3 bezwang und sich somit seinen achten Titel auf der PSA World Tour sicherte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Viktor Berg einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2004
PSA World Tour 2004/05